O Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2014 foi a 90ª edição na categoria sub-20 do futebol no Rio de Janeiro. A disputa é organizada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ).

A particularidade desta edição é a disputa de turno único, Taça Guanabara, subdividido em três fases: fase classificatória, semifinal e final. As equipes farão parte de um grupo único, jogando no sistema de todos contra todos em 15 rodadas, classificando-se para as semifinais as quatro primeiras colocadas.

Critérios de desempate 
Para o desempate entre duas ou mais equipes segue-se a ordem definida abaixo:
 Número de vitórias
 Saldo de gols
 Gols marcados
 Número de cartões amarelos e vermelhos
 Sorteio

Participantes

Primeira fase (Taça Guanabara) 

A Taça Guanabara Sub-20 de 2014 foi a primeira fase do Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2014. Nesta edição da Taça Guanabara Sub-20 as equipes se enfrentam em pontos corridos em só um turno, com as quatro melhores classificando-se à semifinal, disputada em jogo único. Os vencedores disputarão a final, também em uma única partida, para definir o campeão e primeiro finalista do Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2014.

Fase de grupos

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate, por ter melhor campanha na fase de grupos.

Premiação

Segunda fase (Taça Rio) 

A Taça Rio Sub-20 de 2014 foi a segunda fase do Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2014. Nesta edição da Taça Rio Sub-20 as equipes se enfrentam em pontos corridos em só um turno, com as quatro melhores classificando-se à semifinal, disputada em jogo único. Os vencedores disputarão a final, também em uma única partida, para definir o campeão e primeiro finalista do Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2014.

Fase de grupos

Fase final 
Em itálico, as equipes que jogaram pelo empate, por ter melhor campanha na fase de grupos (1º e 2º colocados).

Premiação

Terceira fase (final) 

Botafogo venceu por 1-0 no agregado e tornou-se campeão.

Premiação

Torneio Super Clássicos

Premiação

Torneio Extra

Premiação

Ver também 
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2014 - Série B
 Campeonato Carioca de Futebol Sub-20 de 2014 - Série C

Ligações externas 
 
 Taça Rio sub-20: Fluminense e Bota empatam no primeiro jogo da decisão
 Com Walter na plateia, Flu bate Nova Iguaçu e fatura a Taça GB de juniores

2014